R72 – tangenziale di Tongeren (Belgio)
 R72 – strada regionale N2 tra Port Elizabeth e Grahamstown – East London (Sudafrica)